«Дни и ночи» — советский художественный фильм, снятый режиссёром Александром Столпером на киностудии «Мосфильм» в 1944 году.
Экранизация одноименной повести Константина Симонова — одной из первых значительных работ Симонова в прозе.

Первая советская игровая картина о Сталинградской битве. Фильм вышел на экраны в 1944 году.

Сюжет 
Фильм об одном из эпизодов Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны, рассказывается о мужестве и героизме советских солдат защитников Сталинграда.

Батальон, которым командует капитан Сабуров, переброшен на правый берег Волги для пополнения рядов Красной Армии, обороняющих Сталинград.

Бойцы Сабурова в яростной атаке выбивают фашистов из трёх зданий, вклинившихся в нашу оборону. Начинаются дни и ночи героической защиты домов, ставших неприступными для врага.

В ролях

Примечания

Литература 

 Большаков И. Советское киноискусство в годы Великой Отечественной войны. — М.: Госкиноиздат, 1950. — 216 с.
 Волков Е. В. Образы Сталинградской битвы в советском художественном кино // Новый исторический вестник. — 2015. — Вып. 2 (44). — С. 128—151. — ISSN 2072-9286.

Ссылки 
  

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1944 года
Военные фильмы СССР
Исторические фильмы СССР
Фильмы о Сталинградской битве
Фильмы-драмы СССР
Экранизации повестей
Экранизации произведений Константина Симонова
Фильмы о Великой Отечественной войне, созданные во время неё